Příjmení Hejzlar nese více různých osobností:

 František Hejzlar (1843–1899) – český středoškolský profesor, popularizátor přírodních věd, autor učebnic chemie
 Josef Hejzlar (1927–2012) – český historik umění, sinolog, překladatel a publicista
 Taj-ťün Hejzlarová (* 1932) – čínsko-česká filoložka, překladatelka, kaligrafka a malířka, manželka Josefa
 Zdeněk Hejzlar (1921–1993) – český komunistický politik, později exilový novinář